Adam Rzewuski (?–1717) – rotmistrz królewski, kasztelan podlaski i starosta wiski
 Adam Rzewuski (1805–1888) – generał rosyjski
 Adam Wawrzyniec Rzewuski (1760–1825) – kasztelan witebski, publicysta, polityk
 Alexander Rzewuski (1863–1941) – polski radiolog praktykujący w Szwajcarii
 Franciszek Rzewuski (1730–1800) – pisarz polny koronny, później marszałek nadworny koronny oraz marszałek wielki koronny od 1783
 Henryk Rzewuski (1791–1866) – pisarz, pseudonim literacki Jarosz Bejła
 Józef Rzewuski (1739–1816) – starosta drohobycki, generał lejtnant wielki litewski, poseł.
 Franciszek Kazimierz Rzewuski (?–1683) – stolnik podolski, poseł na sejm
 Michał Florian Rzewuski (?–1687) – pisarz ziemski lwowski, pułkownik królewski, podskarbi nadworny koronny od 1681 oraz starosta chełmski
 Michał Józef Rzewuski (1699–1769) – wojewoda podolski, wojewoda podlaski, pisarz wielki koronny, krajczy wielki koronny
 Seweryn Rzewuski (1743–1811) – hetman polny koronny, jeden z przywódców targowicy
 Stanisław Beydo Rzewuski (?–1668) – sędzia ziemski lwowski oraz poseł
 Stanisław Ferdynand Rzewuski (1737–1786) – starosta chełmski, poseł
 Stanisław Mateusz Rzewuski (1662–1728) – hetman wielki koronny
 Wacław Piotr Rzewuski (1706–1779) – hetman wielki koronny, hetman polny koronny, kasztelan krakowski, wojewoda krakowski, wojewoda podolski, pisarz, marszałek sejmu nadzwyczajnego pacyfikacyjnego w Warszawie
 Wacław Seweryn Rzewuski (1784–1831) – podróżnik, orientalista, poeta, jeździec i znawca koni
 Walery Rzewuski (1837–1888) – fotograf, działacz społeczny i radny Krakowa

fr:Rzewuski